Донт — фамилия.

Известные носители:
 Донт, Якоб (1815—1888) — австрийский скрипач, композитор и музыкальный педагог. Сын Йозефа Валентина Донта.
 Донт, Йозеф Валентин (1776—1833) — австрийский виолончелист.